Bistum Oslo () steht für:

 Bistum Oslo (evangelisch-lutherisch)
 Bistum Oslo (römisch-katholisch)